Er zijn meerdere personen met de naam Johann Friedrich Miescher:

Johann Friedrich Miescher (1811-1887), vader van de tweede, hoogleraar anatomie te Bazel
Johann Friedrich Miescher (1844-1895), zoon van de eerste, ontdekker van nucleïne en hoogleraar fysiologie te Bazel.